Spanyolország
Fonfría (Teruel), település Teruel tartományban
Fonfría (Zamora), település Zamora tartományban